

Cinema 
 Desiderio del cuore (Michael) – film tedesco del 1924 diretto da Carl Theodor Dreyer
 Michael – film statunitense del 1989 diretto da Clay Stafford
 Michael – film statunitense del 1996 diretto da Nora Ephron
 Michael – film del 2011 diretto da Markus Schleinzer

Geografia
Michael – parrocchia dell'isola di Man
Michael – sheading dell'isola di Man

Musica 
 Michael – album di Michael Jackson pubblicato nel 2010
 Michael – singolo dei Franz Ferdinand pubblicato nel 2004

Onomastica 
 Michael – forma inglese del nome proprio di persona Michele

Personaggi immaginari
 Michael – personaggio di Beyblade
 Michael – personaggio di Grand Theft Auto
 Michael  – uno dei boss di Image Fight
 Michael – personaggio dei Pokémon

Persone
Arthur Michael – chimico statunitense, scopritore della omonima reazione
Christine Michael – giocatore di football americano statunitense
George Michael – cantante, compositore e produttore discografico britannico
Gertrude Michael – attrice statunitense
Michael – all'anagrafe Michael Anderson Pereira da Silva, ex calciatore brasiliano
James Michael – produttore discografico, compositore e musicista statunitense
Jörg Michael – batterista tedesco
Sami Michael – scrittore iracheno naturalizzato israeliano
Sarah Michael – calciatrice nigeriana
Sean Cameron Michael – attore, cantante e sceneggiatore sudafricano
Michael Jackson - cantautore, ballerino, compositore, produttore discografico, coreografo, filantropo e imprenditore statunitense.

Televisione 
 Michael – episodio della terza stagione di Glee

Altro 
 MICHAEL – portale web di accesso alle collezioni digitali di musei, biblioteche ed archivi dei diversi paesi europei

Pagine correlate 
Saint Michael
Michaels

Altri progetti